Дзандоменегі  () — італійське прізвище.

Відомі носії 

 Луїджі Дзандоменегі (Luigi Zandomeneghi, 1779—1850) — італійський скульптор
 П'єтро Дзандоменегі, італійській скульптор, син Луїджі Дзандоменегі
 Андреа Дзандоменегі, італійській скульптор, син Луїджі Дзандоменегі
 Федеріко Дзандоменегі (1841—1917), італійській художник, син П'єтро Дзандоменегі